Джеймс Бе́йкер: 
 Бейкер, Джеймс (род. 1930) — американский политик.
 Бейкер, Джеймс Роберт (1946—1997) — американский писатель и сценарист, романист.